Le  Grand Prix moto des Pays-Bas 2007 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée du 28 au  sur le TT Circuit Assen. C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Classement MotoGP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2007
Pays-Bas